Ху́сино — населенный пункт в Боснии и Герцеговине.
 Хуси́но, Адриан (1992 —) — боливийский футболист.